Lesní divadlo může být:

 Lesní divadlo Braník – Braník, Praha 4
 Lesní divadlo u Cvikova – Cvikov, okres Česká Lípa
 Lesní divadlo Debř – Mšeno, okres Mělník
 Lesní divadlo Děčín – ZOO Děčín, okres Děčín
 Lesní divadlo v Dolním Podluží – Dolní Podluží, okres Děčín
 Lesní divadlo na Hlíně – Hlína, okres Brno-venkov
 Lesní divadlo Chřibská – Chřibská, okres Děčín
 Lesní divadlo ve Kdyni – Kdyně, okres Domažlice
 Lesní divadlo Krč – Krč, Praha 4
 Lesní divadlo v Křenovicích – Křenovice, okres Písek
 Lesní divadlo na Martinské stěně – Liberec, okres Liberec
 Lesní divadlo Mlýny – Kytlice-Mlýny, okres Děčín
 Lesní divadlo Na Chatkách – Hejnice, okres Liberec
 Lesní divadlo v Novém Jičíně – Nový Jičín, okres Nový Jičín
 Lesní divadlo v Nýrsku – Nýrsko, okres Klatovy
 Lesní divadlo Řevnice – Řevnice, okres Praha-západ
 Lesní divadlo Skalka – Podlesí, okres Příbram
 Lesní divadlo (Sloup) – Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
 Lesní divadlo u Srbské Kamenice – Srbská Kamenice, okres Děčín

podobné
 Přírodní divadlo Dády Stoklasy – Horní Počernice, Praha 9
 Přírodní divadlo Divoká Šárka – Liboc, Praha 6
 Přírodní divadlo Doksy – Doksy, okres Kladno
 Přírodní divadlo U Obrázku – Říčany-Radošovice, okres Praha-východ
 Přírodní divadlo Strančice – Strančice, okres Praha-východ

zaniklá
 „přírodní divadlo v Hnidousech u mlýna“
 „přírodního divadla na Barré“ u Motyčína
 „motyčínské divadlo Na Dunderce“
 „divadlo Na Bílých vrškách“ na okraji Rozdělova
 „přírodní divadlo na Valdeku“ u Braškova
 „přírodní divadlo ve Smečně“

Externí odkazy